

Codici 
 MAF – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco del Mali (ora sostituito dal Franco CFA-XOF), ex valuta del Mali